Főjelentés
 botrány: latinosan skandalum, társadalmi megütközést keltő cselekmény, esemény, helyzet, 

Filmek
 A botrány, (Lo scandalo) 1966-os olasz film, rendezte Anna Gobbi, főszereplő Anouk Aimée 
 Botrány (Scandalous) 1984-es amerikai-brit film, rendezte Rob Cohen
 Botrány, (Scandal) 1989-es brit film, rendezte Michael Caton-Jones (a Christine Keeler/John Profumo-ügyről) 
 Botrány, (Scandal) 2012-es amerikai tévésorozat, rendezte Shonda Rhimes, Fehér Házi belügyekről 
 Botrány, (Bombshell) 2019-es amerikai film, rendezte Jay Roach (a Fox News CEO-jának zaklatási ügyeiről)

Lásd még
 Scandal (egyértelműsítő lap)